

Geografia
Stati Uniti d'America
 Contea di Park – contea del Colorado
 Contea di Park – contea del Montana
 Contea di Park – contea del Wyoming

Persone

Altro 
 Park – cognome coreano
Park – film di Kurt Voelker del 2006
Park – comune del Kansas
Pärk – sport tradizionale svedese
Chi Park – personaggio della serie Dr. House - Medical Division

Pagine correlate 
 Park Chul
 Park City (disambigua)